Balmaceda ist der Familienname folgender Personen: 

 José Manuel Balmaceda (1840–1891), chilenischer Politiker, Präsident von 1886 bis 1891
 Juan de Balmaceda (1702–1778), spanischer Jurist und Kolonialbeamter

Balmaceda bezeichnet:
 Balmaceda, eine Art der Springspinnen
 Balmaceda (Aisén), ein Ort in der chilenischen Región de Aysén
 Balmaceda (Antofagasta), ein Ort in der chilenischen Región de Antofagasta
 Monte Balmaceda, Berg in Chile